Яньково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Яньково — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Яньково — деревня в Щёкинском районе Тульской области.